Мовилэ (, ) — румынская и молдавская фамилия:
 Мовилэ, Александру (ум. 1620) — господарь Молдавского княжества (1615—1616).
 Мовилэ, Иеремия (ум. 1606) — господарь Молдавского княжества (1595-1600, 1600-1606).
 Мовилэ, Константин (ум. 1612) — господарь Молдавского княжества (1607-1611).
 Мовилэ, Ликэ (род. 1961) — румынский футболист, полузащитник.
 Мовилэ, Михаил (ум. 1608) — господарь Молдавского княжества (1607).
 Мовилэ, Моисей (1596—1661) — господарь Молдавского княжества (1630-1631, 1633-1634).
 Мовилэ, Петру (Пётр Симеонович Могила; 1596—1647) — епископ Константинопольской православной церкви, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Мовилэ, Симион (ум. 1607) — господарь Валахии (Мунтении; 1600—1602) и господарь Молдавии (1606—1607).

Составные фамилии 
 Барновски Мовилэ, Мирон — господарь Молдавского княжества (1626-1629, 1633).
 См. также 
 Могила (фамилия)